Роза́риу () — многозначный термин:

Фамилия 
 Розариу, Гуалберту ду — премьер-министр Кабо-Верде в 2000—2001 годах.
 Розариу, Карлуш Агоштинью ду (род. 1954) — мозамбикский политик.

Топоним 
 Розариу — фрегезия, муниципалитет Алмодовар округа Бежа Португалии.
 Розариу — микрорегион, штат Мараньян Бразилии.
 Розариу — муниципалитет, штат Мараньян Бразилии.

См. также